Golden Cup puede hacer referencia a:

  Golden Cup, refresco venezolano; o
  Golden Cup, competición amistosa de hockey sobre patines.